Моисеев, Валентин Иванович:* Моисеев, Валентин Иванович (1926—1990) — советский журналист.
 Моисеев, Валентин Иванович (род. 1946) — советский и российский дипломат.